Шпитковський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шпитковський Іван-Юліян Владиславович (1880—1969) — український галицький історик і педагог, краєзнавець, музейник.
 Шпитковський Олександр-Станіслав Владиславович (1881—1969) — український релігійний діяч, педагог, історик, громадський діяч. Брат Івана-Юліана Шпитковського.
…
 Шпитковська Наталія Дмитрівна — кураторка, арт-консультантка та арт-менеджерка.